Aota ist der Familienname folgender Personen:

 Shinobu Aota (* 1977), japanische Curlerin
 Shō Aota (* 1986), japanischer Fußballspieler